Edward Weston (scheikundige), Engels scheikundige (1850-1936)
 Edward Weston (fotograaf), Amerikaans fotograaf (1886-1958)